Tweede taal, alle talen die iemand spreekt en niet zijn moedertaal zijn
 een type tanker uit de Verenigde Staten, zie T2-tanker
 een Amerikaanse sciencefictionfilm, zie Terminator 2: Judgment Day
 de tweede generatie van de Volkswagen Transporter, zie Volkswagen Transporter#T2
 een type tram zie Tatra T2
 T² een achtbaan in Six Flags Kentucky Kingdom.
 De gangbare naam voor tramlijn 2 van de tram van Parijs
 Een verkeersweg:
 T2 (Italië)
 T2 (Tanzania)
 T2 (Zambia)
T2-slaaprijtuigen betreft een serie slaaprijtuigen uit eind jaren 60, begin jaren 70.